Das verwunschene Schloss – operetta di Karl Millöcker del 1878
L'ultima danza di Tatiana (Das verwunschene Schloß) – film muto del 1918 diretto da Otto Rippert